

Таловська сільська рада — сільське поселення, Великомуртинський район, Красноярський край
 Таловська сільська рада — сільське поселення, Зміїногорський район, Алтайський край